Chip bezeichnet

im Sinne von  chip (eigentlich „Splitter“ oder „Span“):
 in der Halbleitertechnik ein nicht genau definierter Begriff, in der Regel ist damit ein Die gemeint, ein Halbleiterplättchen samt darauf aufgebrachtem integrierten Schaltkreis. Manchmal ist auch das Komplett-Bauteil „Die-im-Chipgehäuse“ gemeint.
 einen Transponder zur Tierkennzeichnung, siehe Tierkennzeichnung#Der_Chip
 einen Biochip oder Genchip in der Biotechnologie, siehe Microarray
 Spielgeld, siehe Jeton
 einen Einkaufswagen-Chip, siehe Einkaufswagen#Pfandmünzen
 ein scheibenförmiges Nahrungsmittel, oft im Plural Chips, z. B. Kartoffelchips, Bananenchips, Krabbenchips
 eine lädierte Stelle oder kleine, muschelförmige Absplitterung an Porzellan oder Glas
 eine kleine Absprengungsfraktur an Gelenkrändern, siehe Chip-Fraktur
Sonstiges:
 Chip (Datenübertragung), elementarer Impuls zur Frequenzspreizung
 beim Golfspiel ein Annäherungsschlag aus kurzer Distanz zum Grün, siehe Golfschlag#Chip
 Chiptune, kurz Chip, ein Musikgenre

Chip als Name
 Chip (Zeitschrift), deutsche Computerzeitschrift
 Chip Online, Internetportal der vorgenannten deutschen Computerzeitschrift
 Chip (Rapper), britischer Rapper
 das Zeichentrick-Streifenhörnchen Chip, siehe Chip und Chap – Die Ritter des Rechts
 C.H.I.P., ein als Crowdfunding-Projekt entwickelter Mini-PC ähnlich dem Raspberry Pi
 George Chip (1888–1960), US-amerikanischer Boxer

CHIP steht für:
 CHIP (Einplatinencomputer)
 C-Terminus des Hsc70-interagierenden Proteins, siehe CHIP (Protein)
 Council of Hungarian Internet Providers (Vereinigung ungarischer Internet Service Provider)
 ehemaliges Project Connected Home over IP (CHIP), siehe Matter (Standard)

ChIP ist die Abkürzung für:
 Chromatin-Immunpräzipitation, eine Methode in der Molekularbiologie

Siehe auch:

 Chips (Begriffsklärung)
 Chipp, Chippie, Schipp
 Chipkarte
 CHIP-8, eine Programmiersprache
 Fish and Chips, britisches Gericht mit Fisch und Kartoffeln
 Fisch & Chips, britische Filmkomödie (1996)
 Fahrchip

CHIP